VNS ist Abkürzung für:
 Vegetatives Nervensystem
 Verfahrensneutrale Schnittstelle, eine Schnittstelle zum Austausch von ElektroCAD Daten unterschiedlicher Programme
 Variable Neighborhood Search, eine Meta-Heuristik zur Lösung von Optimierungsproblemen
 Vereenigde Nederlandsche Scheepvaartmaatschappij, eine niederländische Reederei
 Verkehrsnetz Stadtbahn, Teilnetz des RE-Netzes Berlin
 Vagusnervstimulator bzw. Vagusnervstimulation, medizinisches Gerät resp. Therapieverfahren

VNS